Зиновий Алоизиевич Архимович (1858—1938) — киевский педагог, директор Коллегии Павла Галагана в 1906—1911 годах.

Биография 
В 1886 году окончил физико-математический факультет Университета Св. Владимира со степенью кандидата.

По окончании университета был определен штатным преподавателем математики в Новозыбковскую женскую гимназию, а в 1887 году — в Новозыбковское реальное училище, где состоял также секретарем педагогического совета. В 1895 году был назначен воспитателем и преподавателем математики в Коллегию Павла Галагана в Киеве. 28 августа 1906 года назначен директором коллегии, в каковой должности оставался до 1911 года, когда вышел в отставку. Одновременно состоял председателем педагогических советов женских гимназий О. Ф. Плетневой (1904—1911) и А. В. Жекулиной (1905—1907). Был председателем киевского Союза учителей.

Умер в 1938 году. Похоронен на Лукьяновском кладбище. Был женат, имел троих сыновей, один из них — Александр (1892—1984), ботаник.

Публикации 
 Н. И. Лобачевский и основания его геометрической системы. — Киев, 1895.
 Учебный отдел на Парижской выставке. — Киев, 1900.
 XI съезд русских естествоиспытателей и врачей в Петербурге. — Киев, 1902

Источники 
 Ежегодник коллегии Павла Галагана. С 1-го октября 1900 года по 1-е октября 1901 года. — Киев, 1901. — С. 89.
 Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного просвещения на 1911 год. — СПб., 1911. — С. 535.
 Архимович Зиновий Алоизович  // Педагогический некрополь

Выпускники физико-математического факультета Киевского университета Св. Владимира
Педагоги Российской империи
Директора Коллегии Павла Галагана
Похороненные на Лукьяновском кладбище